Авдеев, Евгений:
 Авдеев, Евгений Александрович (род. 1938) — советский и украинский тренер и спортивный функционер.
 Авдеев, Евгений Викторович (род. 1982) — российский самбист.